Niklaas (von Nikolaus) steht für
 Sint-Niklaas, Stadt in der belgischen Provinz Ostflandern 
 Arrondissement Sint-Niklaas, Verwaltungsbezirk in Belgien
ist Namensbestandteil von
 Blaue von St. Niklaas belgische Hauskaninchenrasse
Siehe auch
Niklaas, ein Junge aus Flandern
 Niklas